Montaut ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Montaut (Ariège) im Département Ariège
 Montaut (Dordogne) im Département Dordogne
 Montaut (Gers) im Département Gers
 Montaut (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Montaut (Landes) im Département Landes
 Montaut (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Montaut (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénées-Atlantiques
 Montaut-les-Créneaux im Département Gers

Montaut ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Montaut (1878–1909), französischer Plakatkünstler
 Henri de Montaut (1830–1890/1900), französischer Zeichner, Illustrator und Kupferstecher
 Philippe II. de Montaut-Bénac (1619–1684), französischer Diplomat und Militär, Marschall von Frankreich

Siehe auch: Montaud, Monthault